Пансионата «Берёзка» — посёлок сельского типа в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области.

Находится примерно в 3 км на юг от Истры, высота над уровнем моря 183 м. С юга примыкает деревня Котерево, севернее — Глинки, на востоке граничит с Вельяминово.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧИНСКОЕ
  ЛУЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Сельское поселение Лучинское
 Пансионата Березка (поселок) на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра